Mielenz ist eine Ortsbezeichnung:

 Miłoradz (ehemals Mielenz im Landkreis Marienwerder, Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Pommern, Polen

Mielenz ist ein Familienname:
 Gustav Mielenz (?), deutscher Politiker, Stadtältester von Berlin (1918)
 Hans Mielenz (1909–1996), deutscher Komponist  
 Ingrid Mielenz (* 1945), deutsche Sozialpolitikerin 
 Willi Mielenz (1895–1942), deutscher Kommunist